Binissalem är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Binissalem ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Binissalem är platt åt sydost, men åt nordväst är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Puig d'Alaró,  meter över havet,  km nordväst om Binissalem. Runt Binissalem är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Inca,  km nordost om Binissalem. Trakten runt Binissalem består till största delen av jordbruksmark. 

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Balearerna